Lars-Göran Nilsson, švedski hokejist, * 9. marec 1944, Vuollerim, Švedska.

Nilsson je v švedski ligi igral za klube Vuollerims SK, IFK Kiruna in Brynäs IF, za katerega je odigral petnajst zaporednih sezon in s katerim je osvojil osem naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1975/76 in 1976/77. V sezonah 1968/69 in 1970/71 je bil najboljši strelec švedske lige, v sezonah 1965/66, 1967/68 in 1968/69 pa izbran v idealno postavo lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil z reprezentanco obakrat četrti, in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po treh srebrnih in bronastih medalj. Skupno je odigral 177 reprezentančnih tekem.

Leta 2018 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| Vuollerims SK
| Švedska 4. liga
| 60/61
|
| 14
| 26
| 40
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Kiruna
| Švedska 2. liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Kiruna
| Švedska 2. liga
| 63/64
|
| 18
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 15
| 7
| 22
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
| 11
| 6
| 17
|
| 8
|
| 7
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
| 19
| 17
| 36
|
| 6
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 27
| 14
| 16
| 30
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 18
| 27
| 16
| 43
|
| 12
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 20
| 24
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 34
| 28
| 62
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 15
| 12
| 27
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 17
| 15
| 32
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 26
| 28
| 54
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 16
| 15
| 31
|
| 15
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 15
| 21
| 36
|
| 30
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 16
| 19
| 35
|
| 68
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 9
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 17
| 27
| 44
|
| 40
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 14
| 11
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 520
| bgcolor="#7FFF00" | 344
| bgcolor="#7FFF00" | 323
| bgcolor="#7FFF00" | 667
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 429
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Vuollerims SK
Hokejisti IFK Kiruna
Hokejisti Brynäs IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih